

Населені пункти та їхні частини

 Яґодно — село в гміні Людвін Ленчинського повіту Люблінського воєводства
 Яґодно — село в гміні Ельблонґ Ельблонзького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Яґодно — село в гміні Костшин Познанського повіту Великопольського воєводства
 Яґодно — частина міста Вроцлав в Нижньосілезькому воєводстві

Примітки